Renzo Mazzarri (1950-), apnéiste italien ; 
 Walter Mazzarri (1961-), footballeur italien.